Жао:

 Жао — китайская клановая фамилия.
 Жао Инци (род. 1934) — тайваньский политик, видный деятель Гоминьдана.
 Жао Шуши (1903—1975) — государственный и партийный деятель КНР, руководитель района Восточного Китая, член Политбюро ЦК КПК.